Heraclea (Grieks Ηράκλεια) is de naam van een dertigtal Griekse steden in de Oudheid, onder meer:

 Heraclea Cybistra in Klein-Azië
 Heraclea Latmia in Klein-Azië
 Heraclea Lucania in Zuid-Italië
 Heraclea Minoa op Sicilië
 Heraclea bij Eryx op Sicilië
 Heraclea Pontica aan de Zwarte Zee (het huidige Ereğli)
 Heraclea Trachinia in Centraal-Griekenland
 Heraclea Peninthus, het huidige Marmara Ereğlisi in Thracië

Zie ook:
 Slag bij Heraclea (280 v.Chr., bij Heraclea Lucania)
 Eraclea (voorheen Heraclea), een plaats nabij Venetië